Comtat de Butte (Califòrnia)
 Comtat de Butte (Idaho)
 Comtat de Box Butte (Nebraska)
 Comtat de Butte (Dakota del Sud).